Le terme phalange peut désigner :

Anatomie 
 phalange, os d'un doigt ou d'un orteil.

Antiquité 
 phalange, ordre de bataille d'infanterie utilisé par les Sumériens, puis en Grèce antique et Macédoine jusqu'au

Sociologie 
 La Phalange, groupe de personnes vivant en communauté au sein d'un Phalanstère dans la sociologie utopique de Charles Fourier.

Bande dessinée 
 Les Phalanges de l'Ordre noir, BD de Pierre Christin et Enki Bilal.

Musique 
 Première Phalange, premier album studio de la chanteuse française Luce, sorti en 2011.
 phalange, terme parfois utilisé pour désigner un orchestre symphonique de musique classique.

Sport 
 L'Union Jeanne d'Arc Phalange Quimper, club de basket-ball de Quimper

Littérature 
 La Phalange, revue dirigée par Jean Royère qui connut deux séries, de 1906 à 1914, et de 1935 à 1939.

Politique (phalangisme) 
 Phalange espagnole, parti nationaliste d'extrême droite espagnol fondé en 1933. C'est lui qui donna son nom aux mouvements suivants.
 Le phalangisme, courant politique, en est d'ailleurs également issu.

 Phalange française, organisation d'extrême droite française créée dans les années 1950 par Charles Luca et dissoute en 1958.
 Phalange nationale, organisation social-chrétienne chilienne.
 Phalanges libanaises ou Al-Kataëb, parti libanais fondé en 1936.
 Phalange africaine, unité créée par le gouvernement de Vichy pour combattre les alliés en Tunisie, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Phalange socialiste bolivienne, parti politique nationaliste bolivien fondé en 1937.

Voir aussi 
 
 Phalanger, en zoologie,